Кубок Москвы по футболу 1943 стал ХLVII-м первенством столицы и седьмым, проведенным Московским городским комитетом по делам физической культуры и спорта (МГКФС) в годы Великой Отечественной войны с участием сильнейших команд (команд мастеров).

Победителем стала команда «Торпедо».

Организация и проведение турнира 
Кубок проводился по олимпийской (кубковой) системе в перерыве между весенним и осенним кругами чемпионата (между 7 и 8 турами).

Турнирная сетка

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы периодики 1943 года electro.nekrasovka.ru
 Архив ПФК ЦСКА cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР
1943 год в Москве
1943 год в футболе